Nederrijn (Duitse regio), de Duitse regio Niederrhein
Flughafen Niederrhein, oude naam van het tegenwoordige Airport Weeze

Niederrhein als stroomsegmenten van de rivier de Rijn
 segment van de Rijn in Duitsland, vanaf Düsseldorf, zie: Niederrhein
 segment van de Rijn in Zwitserland, vanaf de samenvloeiing met de Aare, zie: Naamgeving Rijn